Jefta, een van de richters van Israël
 Jephta (Händel), oratorium van Händel